Tito Quinzio Flaminino fu il nome di diversi personaggi della storia romana. Tra questi si ricordano:
Tito Quinzio Flaminino, console nel 198 a.C. e vincitore della battaglia di Cinocefale;
Tito Quinzio Flaminino, console nel 150 a.C.;
Tito Quinzio Flaminino, console nel 123 a.C..